Лихарево (Лихарёво) — топоним в России:

 Лихарево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Лихарево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Лихарёво — озеро на границе Рязанской и Московской областей.